Pudens ist der Name von 

 Pudens, legendärer christlicher Heiliger im 1. Jahrhundert n. Chr.
 eines römischen Prokonsuls in Lycia-Pamphylia in der Zeit von Marc Aurel und Lucius Verus
 Lucius Arrius Pudens, römischer Konsul 165 n. Chr.
 Sextus Baius Pudens, römischer Statthalter in Raetia, Mauretania Caesariensis und Noricum in der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr.
 Quintus Caecilius Pudens, römischer Statthalter in Germania superior in der Zeit um 244/247 n. Chr.
 Quintus Nonienus Pudens, römischer Toreut
 C. Octavius Pudens Caesius Honoratus, römischer Statthalter in Mauretania Caesariensis (197/198–201?)

 Gaius Valerius Pudens, römischer Senator und Suffektkonsul, Ende des 2. / Beginn des 3. Jahrhunderts n. Chr.
 Titus Sempronius Pudens, römischer Soldat (Kaiserzeit)